Offene Rechnung steht für:
 Tatort: Offene Rechnung, deutscher Kriminalfilm von 1999 aus der Reihe Tatort (Folge 431)
 Offene Rechnung (1977), Folge 33 der Krimiserie Derrick, siehe Derrick/Episodenliste #Episodenliste
 Offene Rechnung (2008), Folge 50 der Polizeiserie Notruf Hafenkante, siehe Notruf Hafenkante/Episodenliste #Staffel 3
 SOKO Köln: Offene Rechnung (2010), Folge 133 der Krimiserie SOKO Köln, siehe SOKO Köln/Episodenliste #Staffel 9
 Lie to Me: Offene Rechnung (2010), Folge 35 der Dramaserie Lie to Me, siehe Lie to Me/Episodenliste #Staffel 2
 Offene Rechnung (2013), Folge 16 der Krimiserie Heiter bis tödlich: Hauptstadtrevier, siehe Heiter bis tödlich: Hauptstadtrevier #Staffel 1
 Offene Rechnung (Hörspiel, 1960), Hörspiel aus dem Jahr 1960 von Gert Westphal
 Offene Rechnung (Hörspiel, 2009), Hörspiel der Radio-Tatort-Reihe aus dem Jahr 2009, siehe Liste der Radio-Tatort-Folgen

Eine offene Rechnung steht für:
 Eine offene Rechnung, Agententhriller aus dem Jahr 2010
 Eine offene Rechnung (1995), Folge 130 der Krimireihe Ein Fall für zwei, siehe Ein Fall für zwei #Episoden mit Rechtsanwalt Dr. Franck und Matula
 Eine offene Rechnung (2001), Folge 3 der Fernsehserie Jenny & Co.
 Eine offene Rechnung (2008), Folge 118 der Fernsehserie Die Rosenheim-Cops, siehe Die Rosenheim-Cops/Episodenliste #Staffel 7
 Eine offene Rechnung (2013), Folge 148 der Krimiserie SOKO Kitzbühel, siehe SOKO Kitzbühel/Episodenliste #Staffel 12
 Eine offene Rechnung (2018), Folge 284 der Fernsehserie Supernatural, siehe Supernatural/Episodenliste #Staffel 13
 Eine offene Rechnung (Roman), Roman-Thriller aus dem Jahr 1993 von Jürgen Breest

Die offene Rechnung steht für:
 Tatort: Die offene Rechnung, deutscher Kriminalfilm von 1987 aus der Reihe Tatort (Folge 188a)
 Die offene Rechnung (1970), Film von Claude Bernard-Aubert mit Salvatore Adamo (Originaltitel: L’ardoise)

Offene Rechnungen steht für:
 Offene Rechnungen (2005), Folge 43 der Krimiserie The Shield – Gesetz der Gewalt, siehe The Shield – Gesetz der Gewalt/Episodenliste #Staffel 4
 Wallander: Offene Rechnungen (2006), Folge 12 der Krimiserie Mankells Wallander, siehe Mankells Wallander #Chronologische Übersicht der Filme
 Offene Rechnungen (2011), Folge 25 der Fantasyserie Haven, siehe Haven (Fernsehserie)/Episodenliste #Staffel 2
 Offene Rechnungen (2013), Folge 16 der Krimiserie Lilyhammer, siehe Lilyhammer/Episodenliste #Staffel 2
 Orphan Black: Offene Rechnungen (2014), Folge 19 der Science-Fiction-Serie Orphan Black, siehe Orphan Black/Episodenliste #Staffel 2
 Justified: Offene Rechnungen (2014), Folge 57 der Dramaserie Justified, siehe Justified/Episodenliste #Staffel 5
 Offene Rechnungen (Roman), deutscher Regionalkrimi von Harald Jacobsen aus dem Jahr 2009

Siehe auch:
 Marie Brand und die offene Rechnung, deutscher Kriminalfilm von 2013 aus der Reihe Marie Brand (Folge 11)